Pararenicola huaiyuanensis är en ringmaskart som beskrevs av Wang 1983. Pararenicola huaiyuanensis ingår i släktet Pararenicola, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
huaiyuanensis